Принц Габриэль Бодуэн Карл Мария Бельгийский (род. 20 августа 2003, Андерлехт) — принц Бельгийский, второй ребёнок и первый сын короля Бельгии Филиппа I и его супруги Матильды, внук Альберта II. Занимает второе место в наследовании трона Бельгии, вслед за старшей сестрой Елизаветой.

Ранняя биография и происхождение 
Принц родился в Андерлехте 20 августа 2003 года. Он был вторым ребёнком и первым сыном наследного принца Бельгии Филиппа, герцога Брабантского и его супруги Матильды, урождённой д’Удекем д’Акоз. Его крёстными были баронесса Мария Кристина фон Фрейберг и его дядя по материнской линии граф Карл Анри де д’Удекем д’Акоз. Ему были даны четыре имени:
 Габриэль — традиционное имя в бельгийском королевском доме.
 Бодуэн — в честь его двоюродного деда короля Бодуэна I.
 Карл — в честь крёстного отца Карла Анри де д`Удекем д`Акоз.
 Мария — в честь Девы Марии.
За двенадцать лет до его рождения в Бельгии был принят новый закон наследования престола, по которому он принимает позицию первородства. Таким образом, его сестра Елизавета занимает первое место в наследовании трона Бельгии. Кроме его старшей сестры Елизаветы (род. 2001), у принца Габриэля есть младший брат Эммануэль (род. 2005) и сестра Элеонора (род. 2008).

Отец Габриэля происходит из Саксен-Кобург-Готской династии. Эта династия связала себя родственными узами с такими европейскими домами, как Орлеанский, баварскими Виттельсбахами, шведскими Бернадотами, австрийскими Габсбургами. Его мать Матильда, урождённая Матильда Мария Кристина Гислен д’Удекем д’Акоз, дочь графа Патрика Анри д’Удекем д’Акоз и польской дворянки графини Анны Коморовской. Через свою бабушку Анну принц связан родством с известнейшими польским семьями, такими как Радзивиллы, Чарторыйские, Замойские, Тышкевичи, королевской династией Литвы Ягеллонами и многими российскими дворянскими родами.

Образование 
Был студентом колледжа Святого Иоанна Берхманс , с августа 2019 года учится в Международной школе Брюсселя.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бельгийского Королевского дома
 The official website of the Belgian Royal Family

Принцы Бельгии
Принцы Саксен-Кобург-Готские